USS Wilkes je ime plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Wilkes (DD-67) 
 USS Wilkes (DD-441)

Wilkes